Tossa steht für:

 Tossa de Mar, ein katalanisches Seebad
 Tossa, Fluss im Massiv der Cadiretes, Katalonien